

Geografia 
 Upa – fiume della Russia europea

Sigle 
 UliPristal Acetato – farmaco contraccettivo
 Unique Particle Attribution – regola di uno schema XML
 United Productions of America – studio di animazione statunitense
 urokinase-type Plasminogen Activator – Attivatore dell'u-plasminogeno
 Utenti Pubblicità Associati – associazione italiana degli investitori in pubblicità
 Ultra Port Architecture – in informatica è un bus di trasmissione dati
 Ukrains'ka Povstans'ka Armija – Esercito Insurrezionale Ucraino, formazione militare della seconda guerra mondiale.
 Urine Processing Assembly – dispositivo per contenere l'urina sull'ISS e per purificare quest'ultima in modo da trasformarla in acqua potabile

Codici 
 UPA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Punta Alegre (Cuba)

Altro 
 Upa – uno dei personaggi del manga e anime Dragon Ball